A A1 Team França é a equipe que representa a França na A1 Grand Prix.

França